46-й Тельшайский укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Прибалтийском особом военном округе 4 июня 1941 года.

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 16 июля 1941 года.

Прикрывал государственную границу на участке Паланга — Юрденай, протяжённостью по фронту 75 километров, глубиной 5-16 километров, имея 8 узлов обороны. На 22 июня 1941 года район, как фортификационное сооружение имел в стадии строительства 366 долговременных оборонительных соединений , построено было 23, боеготовых не имелось. Строительство района вели 85-е и 107-е управления начальника строительства.

Гарнизона район не имел.

 Например, в середине мая 1941 года комендант Тельшяйского укреплённого района полковник Дэви просил командующего 8-й армией ходатайствовать перед Военным советом округа об ускорении формирования уровских частей, в частности о создании хотя бы по одной пулемётной роте на узел обороны. А ведь даже в мирное время в укреплённом районе штатом предусматривались управление коменданта, до трёх отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов, сапёрная рота и рота связи. Война надвигалась, а указанных формирований в УРах не было. 

Полосу укреплённого района заняли 10-й стрелковой дивизии и 90-й стрелковой дивизии, но оборона в полосе района, впрочем так же, как и везде в Прибалтике, была быстро прорвана.

Можно предположить, что управление укреплённого района спешно эвакуировалось через Ригу - Псков, поскольку 16 июля 1941 года укреплённый район как воинское формирование был обращён на формирование Новгородского укреплённого района

Полное название 
46-й укреплённый район

Состав 

Только управление района

Подчинение

Коменданты района 
 полковник Максим Андреевич Сущенко

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Советские УРы в Литве

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны